Mistrzostwa czterech kontynentów w łyżwiarstwie figurowym 2005 – 7. edycja zawodów rangi mistrzowskiej dla łyżwiarzy figurowych z Azji, Afryki, Ameryki oraz Australii i Oceanii. Mistrzostwa odbywały się od 14 do 20 lutego 2005 w hali Gangneung Ice Arena w południowokoreańskim Gangneungu.

Mistrzami w konkurencjach solowych zostali Amerykanin Evan Lysacek i Japonka Fumie Suguri. Wśród par sportowych triumfowali Chińczycy Zhang Dan i Zhang Hao. Natomiast w konkurencji par tanecznych złoto wywalczyli Amerykanie Tanith Belbin i Benjamin Agosto.

Kwalifikacje 
W zawodach mogli wziąć udział reprezentanci czterech kontynentów: Azji, Afryki, Ameryki oraz Australii i Oceanii, którzy przed dniem 1 lipca 2004 roku ukończyli 15 rok życia. W odróżnieniu od innych zawodów rangi mistrzowskiej w łyżwiarstwie figurowym, podczas mistrzostw czterech kontynentów każdy kraj może wystawić 3 reprezentantów w każdej konkurencji, niezależnie od wyników osiągniętych przed rokiem.

Program zawodów 
 14–15 lutego – oficjalne treningi
 16 lutego – uroczyste otwarcie zawodów, taniec obowiązkowy, program krótki solistów, program krótki par sportowych
 17 lutego – taniec oryginalny, program krótki solistek, program dowolny par sportowych
 18 lutego – program dowolny solistów, taniec dowolny
 19 lutego – program dowolny solistek, bankiet
 20 lutego – pokazy mistrzów

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Przypisy

Bibliografia 
 

2005
2005 w sportach zimowych
2005 w Korei Południowej
Zawody sportowe w Gangneung